Municipiul Podgorica (în muntenegreană: Glavni grad Podgorica, Главни град Подгорица sau Opština Podgorica, Општина Подгорица) este o unitate administrativă de ordinul întâi din Muntenegru. Reședința sa este orașul Podgorica. Municipiul Podgorica constă din zona urbană a orașului Podgorica și două comune urbane: Golubovci și Tuzi, create în 2006. Cu o spurafață de 1.441 km², Municipiul Podgorica este a doua unitate administrativă ca mărime din Muntenegru, după comuna Nikšić.

Demografie
Populația municipiului în 2011 era de 185.937 de locuitori.

Etnii

{| class="wikitable"
|+ Etnii în 2011
|-
! style="width:100px;"| Etnie
! style="width:80px;"| Număr
! style="width:80px;"| Procent
|-
| Muntenegreni || 106,642 || 57.35%
|-
| Sârbi || 43,248 || 23.26%
|-
| Albanezi || 9,538 || 5.13%
|-
| Musulmani || 4,122 || 2.22%
|-
| Romi || 3,988 || 2.14%
|-
| Bosniaci || 3,687 || 1.98%
|-
| Croați || 664 || 0.36%|-
| Alții || 1,222 || 0.66%
|}

Istoricul populației

Localități

Municipiul Podgorica cuprinde 143 de localități, inclusiv trei orașe (Podgorica, Golubovci și Tuzi) și 140 de sate.

 Arza (Арза)
 Balabani (Балабани)
 Baloči (Балочи)
 Barlaj (Барлај)
 Begova Glavica (Бегова Главица)
 Bezjovo (Безјово)
 Benkaj (Бенкај)
 Beri (Бери)
 Berislavci (Бериславци)
 Bigor (Бигор)
 Bijelo Polje (Бијело Поље)
 Bioče (Биоче)
 Bistrice (Бистрице)
 Blizna (Близна)
 Bolesestra (Болесестра)
 Botun (Ботун)
 Brežine (Брежине)
 Briđe (Бриђе)
 Brskut (Брскут)
 Budza (Будза)
 Buronji (Буроњи)
 Cvilin (Цвилин)
 Cijevna (Цијевна)
 Crvena Paprat (Црвена Папрат)
 Ćafa (Ћафа)
 Ćepetići (Ћепетићи)
 Crnci (Црнци)
 Delaj (Делај)
 Dinoša (Диноша)
 Dolovi (Долови)
 Donje Stravče (Доње Стравче)
 Donji Kokoti (Доњи Кокоти)
 Donji Milješ (Доњи Миљеш)
 Draževina (Дражевина)
 Drešaj (Дрешај)
 Drume (Друме)
 Dučići (Дучићи)
 Duga (Дуга)
 Dušići (Душићи)
 Duške (Душке)
 Đurkovići (Ђурковићи)
 Farmaci (Фармаци)
 Fundina (Фундина)
 Helmnica (Хелмница)
 Golubovci (Голубовци)
 Goljemadi (Гољемади)
 Goričani (Горичани)
 Gornje Stravče (Горње Стравче)
 Gornji Kokoti (Горњи Кокоти)
 Gornji Milješ (Горњи Миљеш)
 Gostilj (Гостиљ)
 Gradac (Градац)
 Grbavci (Грбавци)
 Grbi Do (Грби До)
 Gurec (Гурец)
 Kiselica (Киселица)
 Klopot (Клопот)
 Kopilje (Копиље)
 Kornet (Корнет)
 Kosor (Косор)
 Kotrabudan (Котрабудан)
 Koći (Коћи)
 Kržanja (Кржања)
 Kruse (Крусе)
 Krševo (Кршево)
 Kurilo (Курило)
 Lekići (Лекићи)
 Lijeva Rijeka (Лијева Ријека)
 Liješnje (Лијешње)
 Liješta (Лијешта)
 Lovka (Ловка)
 Lopate (Лопате)
 Lužnica (Лужница)
 Lutovo (Лутово)
 Ljajkovići (Љајковићи)
 Mataguži (Матагужи)
 Mahala (Махала)
 Medun (Медун)
 Mileti (Милети)
 Mitrovići (Митровићи)
 Mojanovići (Мојановићи)
 Momče (Момче)
 Mrke (Мрке)
 Mužeška (Мужешка)
 Nabon (Набон)
 Nikmaraš (Никмараш)
 Ožezi (Ожези)
 Omerbožovići (Омербожовићи)
 Opasanica (Опасаница)
 Oraovice (Ораовице)
 Orasi (Ораси)
 Orahovo (Орахово)
 Parci (Парци)
 Pelev Brijeg (Пелев Бријег)
 Petrovići (Петровићи)
 Pikalj (Пикаљ]]
 Podgorica (Подгорица)'''
 Podhum (Подхум)
 Ponari (Понари)
 Poprat (Попрат)
 Prisoja (Присоја)
 Prifti (Прифти)
 Progonovići (Прогоновићи)
 Radeća (Радећа)
 Radovče (Радовче)
 Rakića Kuće (Ракића Куће)
 Raći (Раћи)
 Releza (Релеза)
 Rijeka Piperska (Ријека Пиперска)
 Rudine (Рудине)
 Selište (Селиште)
 Seoca (Сеоца)
 Seoštica (Сеоштица)
 Sjenice (Сјенице)
 Skorać (Скораћ)
 Slacko (Слацко)
 Spinja (Спиња)
 Srpska (Српска)
 Staniselići (Станиселићи)
 Stanjevića Rupa (Стањевића Рупа)
 Stijena (Стијена)
 Stjepovo (Стјепово)
 Stupovi (Ступови)
 Sukuruć (Сукурућ)
 Šušunja (Шушуња)
 Trabojin (Трабојин)
 Trmanje (Трмање)
 Tuzi (Тузи)
 Tuzi Ljevorečke (Тузи Љеворечке)
 Ubalac (Убалац)
 Ubli (Убли)
 Velje Brdo (Веље Брдо)
 Veruša (Веруша)
 Vidijenje (Видијење)
 Vilac (Вилац)
 Vladni (Владни)
 Vranj (Врањ)
 Vranjina (Врањина)
 Vrbica (Врбица)
 Vukovci (Вуковци)
 Vuksanlekići (Вуксанлекићи)
 Zagreda (Загреда)
 Zaugao (Заугао)

Referințe